Bétera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bétera (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Bétera (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar